На барикаде - чувена револуционарна песма коју су користили комунисти и посебно анархисти, певана у разним земљама и временима, али која је постала позната у време друге Шпанске Републике , а посебно за време шпанског Грађанског рата и након тога, као успомена на та револуционарна времена и на, у песми опеваној организацији, односно CNT, толико да се користи као звучна подлога за филмове и позоришне представе о шпанској револуцији или CNT-у. Текст је написао Валериано Оробон Фернандез у 1936. Она је заснована на Песми Варшаве, химни пољских побуњеника, и користи њену мелодију.

Међу анархистима, у принципу, а понекад чак и међу општим омладинским покретима песма се користи као једноставан приказ бунтовништва и борбености, углавном због рефрена На барикаде.

У Есперанто-заједници песма се проширила кроз конгресе и сусрете као и захваљујући чувеном певачу ЈоМо-у, који најчешће пева једну за другом верзије на шпанском, јер песма је у суштини постала популарна у време Шпанске револуције 1936. године, на енглеском и на француском, његовом матерњем језику. У табели у наставку је дат први превод на есперанто који је урадио ЈоМо а касније и превод на есперанто шпанског песника Мигела Фернандеса. Овај последњи превод, познат као На барикаде!, верно прати већ традиционалну хорску верзију.

Текст 

 Текст на каталонском и шпанском језику (језицима Иберијског полуострва), енглески превод ЈоМо.
 германски језици (немачка верзија пољске песме, у складу са којим је шпански текст написан) и енглески. Поред тога, додат је још један превод на есперанто.
 романски језици (француски, италијански, румунски)
 словенски језици (чешки, словачки, пољски)
 Грчки, Фински

Види такође 
 Варшавска Песма

Напомене и референце

Спољашње везе 
 тројезична рок верзија песме са ЈоМо и слободари, на шпанском, енглеском и француском, на сајту Јутјуб

Шпански грађански рат
Песме 1936.
Песме на есперанту
Анархизам